Turnfest steht für:

 Deutsches Turnfest
 Eidgenössisches Turnfest
 Turn- und Sportfest der DDR
 Frankfurter Turnfest

Siehe auch:
 Sportfest